Иван Фёдорович Воронин (1916—1997) — полковник Советской Армии, участник советско-японской войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Иван Воронин родился 2 (по новому стилю — 15) июня 1916 года в деревне Мухино (ныне — Задонский район Липецкой области) в крестьянской семье. Окончил восемь классов школы. В 1935 году Воронин был призван на службу в Военно-Морской Флот СССР. В 1938 году он окончил Ейское военно-морское авиационное училище и был отправлен служить на Дальний Восток. Принимал участие в советско-японской войне в качестве командира эскадрильи 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Военно-Воздушных Сил Тихоокеанского флота, в ходе неё особо отличился.

Эскадрилья Воронина наносила удары по вражеским кораблям и портам Расин (Наджин) и Юки (Унги) в Корее. За месяц боёв она потопила танкер и эсминец, уничтожила три зенитные батареи, два эшелона с войсками и техникой, а также большое количество живой силы японцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за «умелое руководство эскадрильей штурмовиков, за храбрость подчинённых лётчиков и личный героизм, проявленный в боях с японскими милитаристами» капитан Иван Воронин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7139.

После окончания войны Воронин продолжил службу в военно-морской авиации. В 1955 году он окончил Военно-морскую академию. В 1962 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Херсоне, работал на «Электромашзаводе», затем был ответственным секретарём областного Комитета защиты мира. Скончался 26 июня 1997 года, похоронен в Херсоне.

Был также награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей.

Примечания

Литература 

 
 Золотые Звёзды тихоокеанцев. Владивосток, 1982.
 Победа на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1985.

Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные в Херсоне